Баландино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Насвинской волости.

География 
Расположена на южном побережье озера Ходшо (Баландино), в 69 км к северо-западу от города Новосокольники и в 5 км к юго-западу от волостного центра, деревни Вяз.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 29 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района